Der Dreiband-Weltcup 2001/5 war das fünfte und letzte UMB/BWA-Weltcupturnier im 16. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 11. bis zum 16. Dezember 2001 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Oosterhout statt. Es war das zehnte Dreiband-Weltcup Turnier in Oosterhout.

Geschichte 
Im Kampf um den Gesamtweltcup 2000/2001 wurde es in Oosterhout noch einmal spannend. Im Achtelfinale hatte Frédéric Caudron bei 2:1 Satzführung Matchball. Caudron konnte ihn aber nicht verwandeln und Blomdahl siegte mit 3:2 Sätzen. Im Viertelfinale lag er gegen Tayfun Taşdemir auch mit 1:2 Sätzen hinten. Auch hier drehte er das Match noch zu seinen Gunsten. Da Dick Jaspers bereits im Achtelfinale gegen Marco Zanetti ausgeschieden war würde Blomdahl der Einzug ins Finale zum Titelgewinn reichen. Das schaffte er durch einen sicheren Sieg gegen Richard Bitalis im Halbfinale. Damit hatte auch Semih Saygıner trotz Finaleinzug keine Chance mehr auf den Titel. Damit holte sich Blomdahl seinen 31. Weltcupsieg und seinen achten Gesamtweltcup Titel. Ein gutes Turnier spielte Christian Rudolph. Er konnte den besten Durchschnitt (GD) und den besten Einzel-Durchschnitt (BED) erzielen. Da im Jahr 2000 nur zwei Weltcups gespielt wurden, zählten die fünf Turniere von 2001 zum Gesamtweltcup. Alle Turniere 2001 wurden von der BWA organisiert.

Turniermodus 
Das Weltcup-Turnier wurde als offenes Turnier gespielt. Aus einer Vorqualifikation mit maximal 144 Teilnehmern qualifizieren sich 12 Teilnehmer für das 1/16-Finale. Gespielt wird das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern. Es sind 14 Teilnehmer gesetzt. Die gesetzten Teilnehmer rekrutieren sich aus den besten 14 Spielern der aktuellen Weltrangliste. Das ganze Turnier wird im K.-o.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Dick Jaspers
  Torbjörn Blomdahl
  Semih Saygıner
  Daniel Sánchez
  Marco Zanetti
  Raymond Ceulemans
  Jacob Haack-Sörensen
  Tonny Carlsen
  Dion Nelin
  Frédéric Caudron
  Raimond Burgman
  Jaime Bedoya
  Eddy Leppens
  Christian Rudolph

aus der Qualifikation:
 12 Teilnehmer

BWA-Wildcards:
  Ad Broeders
  Gerwin Valentijn
  Frans van Kuijk
  Richard Bitalis
  Tayfun Taşdemir
  Norbert Ohagen

Qualifikationsrunde 

In Oosterhout spielten 24 Qualifikationsgruppen (A bis X). Die Gruppensieger spielten im KO-Spielen die 12 Teilnehmer für das Hauptfeld aus.

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Gesamtsieger Weltcup 2000/01 

Anmerkung: Da im Jahr 2000 nur zwei Turniere gespielt wurden, wurden die Jahre 2000 und 2001 zusammengelegt.

Einzelnachweise 

2001 5
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in Oosterhout